

Patronyme 

Newsome est un patronyme anglophone, notamment porté par :
 Alex Newsome (1996-), joueur de rugby à XV australien ;
 Bree Newsome (1985-), réalisatrice, musicienne, conférencière et militante américaine pour les droits civiques ;
 Chubby Newsome, chanteuse de rhythm and blues américaine ;
 Jamar Newsome, joueur américain de football américain ;
 Ozzie Newsome, joueur américain de football américain ;
 Paula Newsome, actrice américaine ;
 Rashaad Newsome (1979-), artiste visuel américain ;
 Tawny Newsome, actrice, chanteuse, musiciennne et podcasteuse américaine ;
 William Newsome, neuroscientifique américain ;
 Betty Jean Newsome, artiste américaine, autrice de It's a Man's Man's Man's World.

Autres 
 (375005) Newsome, astéroïde

Voir aussi 
 

Patronyme anglais